Les championnats du monde d'escrime 2022, soixante-huitième édition des championnats du monde d'escrime, ont lieu du  au  au Caire, en Égypte. La capitale égyptienne accueille pour la deuxième fois la plus prestigieuse compétition organisée par la fédération internationale d'escrime après 1949.
Les trois premières journées sont dédiées aux tours de poules et aux éliminatoires des six tableaux individuels, dont sont exemptés les 16 tireuses et tireurs les mieux placés au classement mondial, excepté les tireurs de Russie et de Biélorussie, toujours exclus de toute compétition internationale. Les premières médailles sont attribuées le .

Calendrier 
Les championnats du monde se déroulent sur neuf jours.

Nations participantes

Médaillés

Épée

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Fleuret

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Sabre

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Articles connexes 
 Coupe du monde d'escrime 2021-2022

Liens externes 
 

2022
Escrime
Escrime en 2022
Sport en Égypte en 2022
Escrime 2022
Escrime en Égypte
Sport en juillet 2022
Championnats du monde d'escrime 2022